Kawabe bezeichnet:
 Kawabe (Akita), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Akita, eingemeindet nach Akita (Akita)
 Kawabe (Ehime), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Ehime, eingemeindet nach Ōzu
 Kawabe (Gifu), eine Stadt in der japanischen Präfektur Gifu
 Kawabe (Wakayama), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Wakayama, eingemeindet nach Hidakagawa (Wakayama)
 Kawabe-gun (Akita), einen ehemaligen Landkreis in der japanischen Präfektur Akita
 Kawabe-gun (Hyōgo), einen Landkreis in der japanischen Präfektur Hyōgo
 Kawabe (Fluss), einen 62 km langen Fluss in der japanischen Präfektur Kumamoto
 Kawabe (Maizuru), einen 5 km langen Fluss der Stadt japanischen Maizuru
 Takahashi (Fluss), ein früherer Name für den 111 km langen Fluss in der Präfektur Okayama

Kawabe ist der Familienname folgender Personen:
 Chieco Kawabe (* 1987), japanische Sängerin und Model
 Hayao Kawabe (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Hiroya Kawabe (* 1992), japanischer Kickboxer, siehe Hiroya
 Mana Kawabe (* 2004), japanische Eiskunstläuferin
 Miho Kawabe (* 1994), japanische Synchronschwimmerin
 Kawabe Masakazu (1886–1965), japanischer General
 Shuntaro Kawabe (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Kawabe Torashirō (1890–1960), japanischer General
 Yūki Kawabe (* 1987), japanischer Fußballspieler